El riu Oka, a Biscaia (País Basc)
 El riu Okà (en rus Ока), riu de la Rússia europea, afluent del Volga.
 El riu Okà, a Sibèria, afluent de l'Angarà.